Central National Bank ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Central National Bank (District of Columbia), NRHP-Nr. 95000526
 Central National Bank (Kansas), NRHP-Nr. 76000841
 Central National Bank (Oklahoma), NRHP-Nr. 84000705
 Central National Bank (Virginia), NRHP-Nr. 79003290